30-й чемпионат мира и одновременно 41-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швеции, с 7 по 17 марта 1963 года. Одновременно с турниром сильнейших сборных (Группа А), проходили турниры в группе В и группе С.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Источники

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1963
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1963

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1963
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швеции
Спорт в Швеции в 1963 году
Март 1963 года